Tamaryna (Saguinus) – rodzaj ssaka naczelnego z rodziny pazurkowcowatych (Callitrichidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki zamieszkujące lasy tropikalne północnej części Ameryki Południowej.

Charakterystyka 
Długość ciała 21–33 cm, ogona 30–42 cm; masa ciała 360–650 g. Żyją w małych grupach, które zwykle składają się z pary rodzicielskiej i 1-3 młodych. Tak jak u marmozet, ojciec młodych tamaryn opiekuje się nimi już od chwili porodu. Kilka gatunków tamaryn jest zagrożonych wyginięciem.

Systematyka

Etymologia 
 Saguinus (Sanguinus, Saquinus):  „pazurczatka”, być może od brazylijskiej, lokalnej nazwy sahui, używanej w okolicach Bahia.
 Midas: w mitologii greckiej Midas () był władcą Frygii, który został obdarzony mocą dotyku zamieniającego wszystko w złoto. Nazwa ta została po raz pierwszy użyta w teriologii jako epitet gatunkowy tamaryny złotorękiej, najwyraźniej ze względu na złoto-żółte lub jasno-czerwonawe ręce i nogi tej małpy. Gatunek typowy: Midas rufimanus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812 (= Simia midas Linnaeus, 1758).
 Oedipus: epitet gatunkowy Simia oedipus Linnaeus, 1758; gr. οιδος oidos, οιδεος oideos „obrzęk”, od οιδεω oideō „puchnąć”; πους pous, ποδος podos „stopa”. Gatunek typowy: Oedipus titi Lesson, 1840 (= Simia oedipus Linnaeus, 1758).
 Marikina: rodzima nazwa używana nad rzeką Maranon lub w górnym biegu rzeki Amazonka zaadaptowana przez de Buffona. Gatunek typowy: Midas bicolor Spix, 1823.
 Oedipomidas: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Oedipus Lesson, 1840 oraz Midas É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812.
 Hapanella: rodzaj Hapale Illiger, 1811 (uistiti); łac. przyrostek zdrabniający -ella. Gatunek typowy: Hapale geoffroyi Pucheran, 1845.
 Mystax: gr. μυσταξ mustax, μυστακος mustakos „wąsy”, os μασταξ mastax, μαστακος mastakos „szczęki, usta”, od μασαομαι masaomai „żuć”. Gatunek typowy: Midas mystax Spix, 1823.
 Seniocebus:  „starzec”, od senex, senis „starsza osoba”; rodzaj Cebus  (kapucynka). Gatunek typowy: Midas bicolor Spix, 1823.
 Tamarina, Tamarinus: lokalna nazwa Tamarina dla tamaryny, używana w Kajennie w Gujanie Francuskiej, zaadaptowana w XVIII wieku przez francuskiego przyrodnika Georges-Louisa Leclerca. Gatunek typowy: Midas ursulus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812 (= Sagouin niger É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Saguinus mystax  – tamaryna białowąsa
 Saguinus labiatus  – tamaryna czerwonobrzucha
 Saguinus imperator  – tamaryna cesarska
 Saguinus inustus  – tamaryna plamkolica
 Saguinus midas  – tamaryna złotoręka
 Saguinus niger  – tamaryna czarna
 Saguinus ursulus  – takson wyodrębniony na podstawie danych molekularnych i morfologicznych z S. niger
 Saguinus bicolor  – tamaryna srokata
 Saguinus martinsi  – tamaryna ciemnolica
 Saguinus oedipus  – tamaryna białoczuba
 Saguinus geoffroyi  – tamaryna czarnolica
 Saguinus leucopus  – tamaryna białonoga

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pazurkowcowate